Grover steht für:

 Grover (Vorname), männlicher Vorname
 Grover, englischer Name von Grobi, Figur der Sesamstraße, siehe  Sesamstraße #Grobi
 Grover Records, deutsches Ska-Label

Grover ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grover (Colorado)
 Grover (Missouri)
 Grover (North Carolina)
 Grover (South Carolina)
 Grover (Town, Marinette County), Town(ship) in Wisconsin
 Grover (Town, Taylor County), Town(ship) in Wisconsin
 Grover (Wyoming)
 Grover Beach, Kalifornien
 Grover’s Mill, New Jersey

Grover ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Grover (1944–2019), australischer Ruderer
 Asa Grover (1819–1887), US-amerikanischer Politiker
 Edward Grover (1932–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Frances Peck Grover (1886–1961), US-amerikanische Journalistin und Filmkritikerin
 James R. Grover junior (1919–2012), US-amerikanischer Politiker
 John Grover (* 1938), britischer Filmeditor
 La Fayette Grover (1823–1911), US-amerikanischer Politiker
 Lov Grover (* 1960), indisch-amerikanischer Informatiker
 Martin Grover (1811–1875), US-amerikanischer Politiker
 Sahaj Grover (* 1995), indischer Schachspieler
 Simon Grover (* 1966), britischer Schauspieler und Drehbuchautor
 William Grover-Williams (1903–1945), britisch-französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Grover Township
 Crover
 Grove
 Gröver
 Groover